Lugeon ist der Name einer Familie aus Chevilly in der Westschweiz. Zu den bekannteren Namensträgern gehören:

 François Lugeon (1913–1996), Schweizer Unternehmer
 Jean Lugeon (1898–1976), Schweizer Meteorologe
 Maurice Lugeon (1870–1953), Schweizer Geologe
 Raphaël Lugeon (1862–1943), Schweizer Künstler

Lugeon steht für:
 eine Einheit für die Menge von unter Druck verpresstem Wasser, siehe Lugeon-Test